Оле́г Арка́дьевич Шала́ев (6 февраля 1992, Санкт-Петербург, Россия) — российский футболист. Выступает на позиции опорного полузащитника.

Карьера

Клубная 
Воспитанник петербуржского футбола. В возрасте 12-ти лет перешёл в команду «Краснодар-2000». В 18 лет был на просмотре в киевском «Динамо» и московском ЦСКА, но неудачно. В итоге подписал контракт с клубом «Спартак-Нальчик», за который играл в молодёжном чемпионате. Единственный матч за основу «Спартака» сыграл 13 июля 2010 года в матче Кубка России против нижегородской «Волги», в котором вышел на поле после перерыва. Позже стал игроком самарских «Крыльев Советов», где также выступал в молодёжном турнире. 26 февраля 2013 подписал контракт с клубом ФНЛ «Енисеем» за который сыграл 2 матча. Летом 2013 переехал в Болгарию, где выступал за клубы высшей лиги «Славия» и «Хасково». После возвращения из Болгарии, подписал контракт с астраханским «Волгарём».

Летом 2018 года подписал контракт с футбольным клубом «Томь». Дебютировал в составе томского клуба 17 июля 2018 года в матче против воронежского «Факела».

18 февраля 2022 года был внесён в заявку «Новосибирска», в составе которого дебютировал 3 апреля в матче первенства, отметившись голом.

В сборной 
Приглашался в юношескую и молодёжную сборную. В 2012 году в составе молодёжной сборной стал победителем Кубка Содружества.

Личная жизнь 
Женат. Сыновья Семён и Иван.

Статистика

Клубная

Достижения 
«Томь»
 Бронзовый призёр первенства ФНЛ: 2018/19

Примечания 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Краснодар-2000»
Игроки ФК «Спартак-Нальчик»
Игроки ФК «Енисей»
Игроки ФК «Славия» София
Игроки ФК «Хасково 2009»
Игроки ФК «Волгарь»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Кубань» (2018)
Игроки ФК «Новосибирск»